Pinango, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Personnalités 
 Bernardo Piñango (né en 1960) : boxeur vénézuélien.

Toponymes

Piñango : capitale de la paroisse civile de Piñango de la municipalité de Miranda dans l'État de Mérida ;
 Piñango : localité de la paroisse civile de San José de Barlovento de la municipalité d'Andrés Bello dans l'État de Miranda ;
 Piñango : localité de la paroisse civile de San Francisco de Yare de la municipalité de Simón Bolívar dans l'État de Miranda ;
 Piñango : localité de la paroisse civile de Cúa de la municipalité d'Urdaneta dans l'État de Miranda.

Subdivisions 
 Piñango : l'une des quatre divisions territoriales et statistiques dont l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Miranda dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme